Harvest Moon (dt. Erntemond) steht für:

 Harvest Moon (Album), Studioalbum (1992) von Neil Young
 Harvest Moon (Lied), Song von Neil Young vom gleichnamigen Album
 Story of Seasons, japanische Spieleserie aus dem Jahre 1996, bis 2013 Harvest Moon
 Harvest Moon (Computerspiel), erster Ableger der gleichnamigen Spieleserie aus dem Jahr 1996
 Harvest Moon (Spieleserie, 2007), amerikanische Spieleserie aus dem Jahre 2007
 der Vollmond um den Herbstanfang
 das chinesische Mondfest 
 ein Esbat in der Wicca